afinitat per altres persones o idees, vegeu simpatia (sentiment)
facultat per la qual un acte afecta un altre, vegeu màgia simpàtica
propietat segons la qual unes cordes ressonen sense contacte amb les altres, vegeu cordes simpàtiques